Die Saison 2002/03 war die dritte Spielzeit der Suomi-sarja als dritthöchste finnische Eishockeyspielklasse.

Modus 
In der Hauptrunde wurde die Liga in zwei nach regionalen Kriterien besetzte Gruppen mit je neun Mannschaften aufgeteilt. Die Mannschaften der Zone West absolvierten jeweils 28 Spiele, die Mannschaften der Zone Ost jeweils 32 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Playoffs, deren vier Gewinner wiederum sich für die Aufstiegsrunde zur zweitklassigen Mestis qualifizierten. Die beiden Letztplatzierten jeder Gruppe mussten in der Relegation um den Klassenerhalt antreten.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit und nach Verlängerung erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Zone West 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Zone Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Playoffs

Viertelfinale 
 Jokipojat – Kiekko-Oulu 2:1 (7:4, 1:5, 5:1)
 Jeppis Pietarsaari – SaPKo Savonlinna 0:2 (2:5, 1:2)
 HC Salamat – RoKi-79 Rovaniemi 2:0 (6:3, 9:6)
 Diskos Jyväskylä – PePo HC Lappeenranta 2:1 (11:2, 2:5, 5:2)

Die vier Gewinner qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Mestis. Als bestplatzierte Mannschaft aller Suomi-sarja-Teilnehmer in der Aufstiegsrunde wurde der HC Salamat zum Drittligameister erklärt.

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Weblinks 
 Die Spielzeit bei passionhockey.com (französisch)

Suomi-sarja-Saison
Eishockeysaison 2002/03